Александр Александрович Шубин (род. 14 июля 1983, Москва) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Победитель финала Кубка России (2002) и участник турниров Гран-при (2003, 2004). Мастер спорта международного класса.

Биография 
Начал заниматься фигурным катанием в 1988 году в Москве, в секции ЭШВСМ «Москвич». Тренировался под руководством Натальи Дубинской, Рафаэля Арутюняна, Виктора Кудрявцева

В 2001 году выиграл серебро юниорского чемпионата России, тем самым завоевал право поехать на чемпионат мира среди юниоров, где выступил не очень удачно, став в итоге лишь одиннадцатым.

В следующем сезоне на взрослом чемпионате России он стал четырнадцатым, а на юниорском — третьим, и не попал на чемпионат мира среди юниоров.

В сезоне 2002/03 годов Шубин занял первое место на юниорском чемпионате России и участвовал в чемпионате мира среди юниоров в чешской Остраве. На чемпионате он был единственным участником, который при исполнении произвольной программы сделал прыжок в четыре оборота. В итоге Шубин стал чемпионом, опередив ставшего вторым американца Эвана Лайсачека, будущего олимпийского чемпиона.

В 2002 году победил в финальном турнире Кубка России. В качестве дебютанта сборной России участвовал в . Во время короткого проката Шубин чётко выполнил каскад из четверного и тройного прыжков. По итогам двух программ он занял шестое место среди одиннадцати фигуристов.

В 2007 году по причине травм Шубин завершил соревновательную карьеру. Продолжительное время работал вторым тренером в группе у своего прежнего наставника Натальи Дубинской. Одной из первых учениц Шубина была казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы России